Mareschal, famille de la noblesse franc-comtoise
 Mareschal, famille de la noblesse savoyarde

Voir aussi